Santo Olegário
Presidente Olegário

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos